Tomai, comune della Moldavia nel distretto di Leova
 Tomai, comune della Moldavia nella Gagauzia